Burbek bezeichnet folgende Gewässer im Kreis Rendsburg-Eckernförde und in Hamburg:

 Burbek (Bünzau), Nebenfluss der Bünzau in Aukrug
 Burbek bzw. Ballerbek, Nebenfluss der Düpenau in Hamburg-Eidelstedt und in Halstenbek
 Burbek (Eider), Nebenfluss der Obereider

Siehe auch:
 Burbecke